O Koenigsegg Agera RS é um veículo produzido pela fabricante de automóveis superesportivos sueca Koenigsegg. Ele está na lista dos carros mais rápidos do mundo. O motor do Agera RS possui 1341 cv de potência e pode chegar em uma velocidade máxima de até 457,6 km/h que supera a velocidade máxima do Bugatti Chiron.O Koenigsegg Agera RS foi revelado no Salão Automóvel de Genebra de 2015 , juntamente com a versão protótipo do Koenigsegg Regera . O Agera RS é uma versão avançada do Agera R, implementando algumas das novas tecnologias e características do One: 1 e combinando os recursos do Agera R e do Agera S. Koenigsegg classificou como "a ferramenta de pista final", devido às suas características leves e tecnologias otimizadas de pista. O Agera RS produz 450 kg de força descendente a 250 km / h. O motor V8 de 5,0 litros agora produz 865 kW (1.160 hp) com gasolina comum. O pacote opcional de 1 megawatt aumenta a potência do motor para 1.000 kW (1.341 cv). O Agera RS é limitado a 25 unidades. Cada Agera RS pode ser totalmente personalizado pelo seu proprietário. Algumas das versões personalizadas do Agera RS incluem: Agera RS Draken, Agera XS, Agera RS Gryphon, Agera RSR, Agera RS Naraya, Agera RS1 e Agera RS ML.

O último Agera RS saiu da linha de produção em 4 de abril de 2018.